Vâlcea heißen folgende geographische Objekte:

 Kreis Vâlcea, Verwaltungseinheit in Rumänien
 Vâlcea (Alba), Dorf im Kreis Alba, Rumänien
 Vâlcea (Brașov), Dorf im Kreis Brașov, Rumänien